Decima je:
 Decima (hudba) – hudební interval
 Decima (strofa) – strofa